Cambrones puede referirse a:

 el río de segoviano Río Cambrones

 el nombre común de la planta Adenocarpus complicatus
 el nombre común de la planta Erinacea anthyllis